Die Abkürzung IMR steht für:
 Indian Midland Railway, eine ehemalige indische Eisenbahngesellschaft
 Industrija Motora Rakovica, einen jugoslawischen Automobilhersteller
 Institut für Maschinentechnik der Rohstoffindustrie an der RWTH Aachen 
 Imperial Military Railways, siehe Central South African Railways#Geschichte
 Immobilien- und Mietrecht (Fachzeitschrift)
 Institute of Marine Research, das norwegische Meeresforschungsinstitut (norwegisch: Havforskningsinstituttet)
 Isle of Man Railway, eine Eisenbahngesellschaft auf der Isle of Man

Abkürzung